Mužská čtyřhra Dubai Tennis Championships 2022 probíhala ve druhé polovině února 2022. Do deblové soutěže dubajského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájci titulu byli Kolumbijci Juan Sebastián Cabal s Robertem Farahem, kteří zvolili start na paralelně hraném Abierto Mexicano Telcel v Acapulku. 

Vítězem se stal čtvrtý nasazený, německo-novozélandský pár Tim Pütz a Michael Venus, který ve finále zdolal první světovou dvojici Chorvatů složenou z Nikoly Mektiće a Mateho Paviće. Po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–7 rozhodl až dlouhý supertiebreak poměrem míčů [16–14], v němž odvrátili tři mečboly. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů. Ve finálových duelech udrželi svou neporazitelnost, když společně ovládli i třetí přímý boj o titul. Pütz na okruhu ATP Tour vybojoval sedmou deblovou trofej. Pro Venuse to bylo sedmnácté takové turnajové vítězství a druhé z dubajského turnaje, na němž triumfoval již v roce 2020 s Peersem. Chorvati tak podruhé v řadě skončili jako poražení finalisté.

Nasazení párů 

  Nikola Mektić /  Mate Pavić (finále)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (1. kolo, skreč)
  John Peers /  Filip Polášek (semifinále)
  Tim Pütz /  Michael Venus (vítězové)

Pavouk

Kvalifikace

Nasazení páry 

  Dan Evans /  Ken Skupski (kvalifikační kolo, šťastný poražený)
  Jonatan Erlich /  Jan-Lennard Struff (1. kolo, šťastný poražený)

Kvalifikanti 
  Alexandr Bublik /  Altuğ Çelikbilek

Šťastní poražení 
  Dan Evans /  Ken Skupski
  Jonatan Erlich /  Jan-Lennard Struff

Pavouk kvalifikace

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Dubai Tennis Championships 2022
ATP Tour 2022